McTier ist der Nachname von

 Duncan McTier (* 1954), britischer Kontrabassist und Musikpädagoge
 Martha McTier (1742 oder 1743–1837), irische Republikanerin